A9, A-9 ou A09 est un sigle qui peut faire référence à diverses choses.

Domaine militaire 
 A-9, un avion d'attaque au sol basé sur le prototype Lockheed YP-24 ;
  et A-10 planeurs conçu par la firme Antonov (Russie-Ukraine) ;
 A9, un type de fusée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 A9 Cruiser Mk I, un tank britannique ;
 Fusée A9 développée par l'Allemagne nazie ;
 HMS A9, une classe de sous-marin de la marine britannique.

Histoire 
 A9, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme assis portant un panier sur sa tête.

Format de papier 
 Format A9, format de papier de la norme ISO 216 (37 × ).

Entreprises 
 A9.com, moteur de recherche sur Internet appartenant à la société Amazon.com.

Informatique 
 Apple A9, un système sur une puce d’Apple ;
 ARM Cortex-A9 MPCore, un processeur d’Architecture ARM

Médecine 
 Classe ATC A09, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Diarrhée et gastro-entérite d'origine infectieuse présumée (A09) d'après la classification internationale des maladies.

Sports Automobile 
 Arrows A9, une Formule 1 de l’écurie britannique Arrows.

Transports 
Autoroutes
 , différentes autoroutes dans le monde.

Aviation/Aéronautique
  ;
 A-9 Quail, type d'avion conçu par CallAir et destiné à l'agriculture.

Routes
 , différentes routes dans le monde.

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de traversée de voies de tramways en France.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres